RTLplus bzw. RTL plus ist der ehemalige Name folgender Fernsehsender:
 RTL Television (von 1984 bis 1992)
 RTLup (von 2016 bis 2021)

Siehe auch
 RTL+ (Streamingportal)